Birchall:
 Ana Birchall
 Jeremy Birchall

Nume de familie